Владимир Васильевич Кобликов (1928—1972) — писатель, создававший свои произведения, в основном, для детей. Константин Паустовский называл Кобликова «писателем деревенских характеров». Действие произведений писателя разворачивается на фоне среднерусской природы, однако сама природа и отдельные пейзажи в его произведениях не носят характер статичного фона, а наоборот являются важнейшими компонентами изображения внутреннего мира человека, его переживаний.

Биография 
Владимир Кобликов родился в 1928 году в Калуге. Отец его был художником-живописцем, обучавшим сына премудростям изобразительного искусства. Высшее образование Кобликов получил, окончив педагогический институт в Калуге. В дальнейшем преподавал в школе одновременно литературу, рисование и автодело. Затем Кобликов устраивается работать в калужскую газету «Молодой ленинец», где и приобрёл свои первичные писательские навыки, которые развил в будущем, работая редактором в Калужском книжном издательстве.

Владимир Кобликов умер 6 августа 1972 года, оставив недописанный роман, новую повесть и множество набросков и текстовых начал.

Литературная деятельность 
Первая книга Кобликова вышла в 1961 году и получила название «Открытые окна». В следующем выходит ещё одна — «До свидания, эрлюсы».

Художественные особенности творчества 
Сквозь все произведения Кобликова, независимо от их жанра, прослеживаются утверждаемые им нравственные идеалы красоты и добра. При этом эти идеалы, выражающиеся в его персонажах, были неразрывно связаны с окружающей героев природой и пейзажами.

Библиография 
 1961 — Открытые окна
 1962 — До свидания, эрлюсы
 1964 — Кто там?
 1965 — Побег в соловьиные зори (повесть)
 1965 — Баюн-трава
 1967 — Берестяга
 1968 — Меченый
 1970 — Топорок и его друзья
 Невозвратное прошлое (повесть)
 Родные огни (рассказ)
 Взятка (рассказ)

Примечания 

Алексей Мельников. "Мелодия Кобликова". "Литературная Россия", 2018/20 от 01.06.2018. https://litrossia.ru/item/melodija-koblikova/ 

Сотрудники Калужского книжного издательства